Tailai Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Tailai Xian (härad i Kina), Heilongjiang, 
 Tailai (häradshuvudort), Heilongjiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar